Ilias Talikriadis(10 de agosto de 1965) é um ex-futebolista grego, que atuava como goleiro.
Sua carreira foi longa e durante ela defendeu somente dois clubes:Olympiakos CFP (1987 a 1994) e o Athletic Club Skoda Xanthi (1994 a 1996). Atualmente é preparador de goleiros.

Referências
http://www.ogol.com.br/jogador/ilias_talikriadis/atual/ficha/0/default/75135&search=1

Futebolistas da Grécia